Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Safarewicz – polski lekarz bakteriolog i działacz społeczny
 Jan Safarewicz – polski językoznawca